di pertinenza dell'Azerbaigian
 appartenente al gruppo etnico degli azeri
 lingua azera